Sg puede referirse a:

 Sg, abreviatura no oficial de segundo, la unidad de tiempo en el Sistema Internacional de Unidades, el Sistema Cegesimal de Unidades y el Sistema Técnico de Unidades. 
Acrónimo de la ciudad española de Segovia. 
Acrónimo de la provincia española de Segovia.
 SG, la sensibilidad al gluten o sensibilidad al gluten no celíaca, enfermedad causada por el consumo de gluten en la que todas las pruebas diagnósticas de enfermedad celíaca son negativas.
 «SG», canción de DJ Snake, junto a Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa de 2021.